ISS steht für:
 ISS A/S, ein dänischer Konzern im Facilitymanagement
 Ina-Seidel-Schule, ein ehemaliges Mädchen-Gymnasium in Braunschweig
 International Space Station, die Internationale Raumstation
 Imaging Science Subsystem, ein wissenschaftliches Instrument an Bord der Cassini-Sonde
 Injury Severity Score, ein Bewertungs-System von Mehrfachverletzungen in der Traumatologie
 Interception System Schweiz, nicht eingeführtes staatliches Überwachungssystem
 Ionenstreuspektroskopie, eine Gruppe von Analyseverfahren
 Integrierte Sekundarschule, ein Schultyp im Land Berlin
 International Society for Stereology (ISS)
 International Society of Surgery, eine internationale chirurgische Gesellschaft
 International Student Service, eine Vorgängerorganisation des World University Service
 International Superstar Soccer, eine Fußball-Videospiel-Reihe von Konami
 International Business School of Service Management, eine private Fachhochschule in Hamburg
 Integriertes Sicherheitssystem, ein von der Deutschen Bahn entwickeltes Schließsystem
 ISS Dome, Multifunktionshalle in Düsseldorf
 ISS Reschetnjow, ein russisches Unternehmen der Weltraumtechnik
 ISS Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Meridiana Fly, eine italienische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Imperial Star Ship, ein fiktives Raumschiff aus dem US-amerikanischen Science-Fiction Star Trek
 Image Sensing Systems, ein US-amerikanisches Unternehmen der Bildauswertungs-Industrie
 Institutional Shareholder Services, US-amerikanisches Unternehmen, das Großaktionären Empfehlungen für ihr Abstimmverhalten bei Hauptversammlungen gibt
 Institut für Salesianische Spiritualität
 Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Fachinstitut in Frankfurt am Main
 Instituto San Sebastián de Yumbel, chilenische Schule
 Ionosphere Sounding Satellite, japanischer Satellit

Siehe auch:

Abkürzung